

Astronomia 
 7008 Pavlov – asteroide del sistema solare
 Pavlov – cratere lunare

Geografia 
 Pavlov – comune della Repubblica Ceca del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
 Pavlov – comune della Repubblica Ceca del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
 Pavlov – comune della Repubblica Ceca del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
 Pavlov – comune della Repubblica Ceca del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
 Pavlov – comune della Repubblica Ceca del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
 Pavlov – comune della Repubblica Ceca del distretto di Šumperk, nella regione di Olomouc
 Pavlov – comune della Repubblica Ceca del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina

Persone 
 Ivan Petrovič Pavlov – fisiologo ed etologo russo, scopritore del riflesso condizionato
 Oleg Olegovič Pavlov – scrittore russo
 Aleksandr Pavlov (Aljaksandr Paŭlaŭ) – calciatore bielorusso
 Dmitrij Grigor'evič Pavlov – generale sovietico
 Igor Pavlov – programmatore russo
 Jakov Pavlov – militare sovietico
 Jevhen Pavlov – calciatore ucraino
 Jurij Pavlov – cestista e allenatore di pallacanestro sovietico, dal 1992 russo
 Mykola Pavlov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico, dal 1991 ucraino
 Nikolaj Pavlov – pallavolista ucraino naturalizzato russo
 Srđan Pavlov – calciatore serbo
 Valentin Sergeevič Pavlov – politico sovietico

Altro 
 Pavlov – programma televisivo di MTV Italia
 Pavlov Cup – torneo professionistico di tennis

Pagine correlate 

 Pavlova (disambigua)
 Pavlovo
 Pavlovsk
 Pavlovskij